Solaris Trollino ist der Name folgender Oberleitungsbustypen des polnischen Herstellers Solaris Bus & Coach:

 Solaris Trollino 12 
 Solaris Trollino 15 
 Solaris Trollino 18